Mimm  ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Mimm (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Mathias Mimm (* 1994), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mim